5-я воздушная армия (5-я ВА) — воздушная армия РККА в составе Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны. Сформирована 6 июня 1942 года приказом НКО от 3 июня 1942 года на базе ВВС Северо-Кавказского фронта.

Формирование 
Сформирована в июне 1942 г. в соответствии с приказом НКО СССР от 03.06.1942 г. из частей и соединений ВВС Крымского фронта, ВВС 44-й, 47-й, 51-й и Приморской армий Северо-Кавказского фронта, а также 15-й ударной авиагруппы.

История наименований 
 5-я воздушная армия с момента формирования по 10.01.1949 года.
 10 января 1949 года переименована в 48-ю воздушную армию (48 ВА). В период с 1947 по 1958 годы контролировала также воздушное пространство над Румынией.
 В апреле 1968 года переименована в 5-ю воздушную армию (5 ВА)
 В апреле 1980 года 5-я ВА переименована в ВВС Одесского военного округа
 В мае 1988 года ВВС Одесского военного округа переименованы в 5-ю воздушную армию (5 ВА)
 В январе 1992 года 5-я ВА вошла в состав украинских ВВС.

Состав 
Первоначальный состав:
 236-я истребительная авиационная дивизия;
 237-я истребительная авиационная дивизия;
 265-я истребительная авиационная дивизия;
 238-я штурмовая авиационная дивизия;
 132-я бомбардировочная авиационная дивизия;
 два отдельных авиационных полка;
 армейская газета «Советский пилот».
 511-й отдельный разведывательный авиационный полк (ОРАП)
 Отдельный авиационный отряд 5-й воздушной армии — в составе Действующей армии: с 11 июля 1942 года по 23 апреля 1943 года, с 9 июля 1943 года по 11 мая 1945 года

На 09 мая 1945 года:
 3-й гвардейский истребительный авиационный корпус
 13-я гвардейская Полтавско-Александрийская истребительная авиационная дивизия
 149-й гвардейский истребительный авиационный полк
 150-й гвардейский истребительный авиационный полк
 151-й гвардейский истребительный авиационный полк
 14-я гвардейская Кировоградская истребительная авиационная дивизия
 177-й гвардейский истребительный авиационный полк
 178-й гвардейский истребительный авиационный полк
 179-й гвардейский истребительный авиационный полк
 8-я гвардейская отдельная авиационная эскадрилья связи
 43-я отдельная гвардейская рота связи
 2638-я военно-почтовая станция
 3-й гвардейский Штурмовой Авиационный Корпус
 7-я гвардейская штурмовая Дебреценская Краснознаменная авиационная дивизия
 130-й гвардейский штурмовой авиационный полк (Ил-2)
 131-й гвардейский штурмовой авиационный полк (Ил-2)
 132-й гвардейский штурмовой авиационный полк (Ил-10)
 12-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия
 187-й гвардейский штурмовой Краснознаменный авиационный полк Ил-2
 188-й гвардейский штурмовой Будапештский орденов Кутузова и Александра Невского авиационный полк Ил-2
 190-й гвардейский штурмовой Будапештский орденов Суворова и Кутузова авиационный полк Ил-2
 5-й штурмовой авиационный корпус
 4-я гвардейская штурмовая Киевская Краснознаменная ордена Кутузова авиационная дивизия
 671-й штурмовой авиационный полк (90-й гвардейский штурмовой Староконстантиновский Краснознаменный авиационный полк)
 685-й штурмовой авиационный полк (91-й гвардейский штурмовой Владимир-Волынский Краснознаменный ордена Кутузова авиационный полк)
 687-й штурмовой авиационный полк (92-й гвардейский штурмовой Каменец-Подольский орденов Суворова и Богдана Хмельницкого авиационный полк)
 264-я штурмовая авиационная Киевская Краснознаменная дивизия
 235-й штурмовой Проскуровский авиационный полк
 451-й штурмовой Каменец-Подольский ордена Богдана Хмельницкого авиационный полк
 809-й штурмовой Каменец-Подольский ордена Богдана Хмельницкого авиационный полк
 331-я истребительная Львовская авиационная дивизия
 122-й истребительный Будапештский ордена Суворова авиационный полк
 179-й истребительный Ярославский ордена Суворова авиационный полк
 513-й истребительный Каменец-Подольский ордена Суворова авиационный полк
 423-я отдельная авиационная эскадрилья связи
 294-я отдельная рота связи
 29-й отдельный взвод аэрофотослужбы
 1457 военно-почтовая станция
 218-я бомбардировочная авиационная дивизия;
 312-й авиационный полк ночных бомбардировщиков;
 6-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 279-я истребительная авиационная дивизия
 331-я истребительная авиационная дивизия
 511-й разведывательный авиационный полк
 95-й транспортный авиационный полк
 207-й разведывательный авиационный полк корректировщиков огня артиллерии
 44-й авиационный полк ГВФ

Боевой состав на 1962 год
 119-я истребительная авиационная дивизия (Тирасполь, Молдавская ССР)
 86-й гвардейский Борисовский Краснознаменный истребительный ордена Суворова авиационный полк (МиГ-17, Маркулешты, Молдавская ССР)
 684-й гвардейский истребительный авиационный полк (МиГ-19, Тирасполь, Молдавская ССР)
 161-й гвардейский истребительный авиационный полк (МиГ-17, Сарата, Одесская область)
 642 гвардейский Братиславский Краснознаменный полк истребителей-бомбардировщиков (МиГ-15, Вознесенск, Николаевская область, Украинская ССР)
 511-й отдельный разведывательный авиационный полк ПВО (МиГ-15Р, Як-27Р, Буялык, Одесская область, Украинская ССР)
 827-й отдельный разведывательный авиационный полк (МиГ-15Р, МиГ-17, Тирасполь, Молдавская ССР)
 112-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья обеспечения (Одесса, Украинская ССР)
 43-й отдельный полк связи и РТО (Одесса, Украинская ССР)

Боевой состав на 1970 год
 119-я истребительная авиационная дивизия (Тирасполь, Молдавская ССР)
 86-й гвардейский Борисовский Краснознаменный истребительный ордена Суворова авиационный полк (МиГ-21, Маркулешты, Молдавская ССР)
 684-й гвардейский истребительный авиационный полк (МиГ-21, Тирасполь, Молдавская ССР)
 161-й гвардейский истребительный авиационный полк (МиГ-21, Лиманское, Одесская область)
 642 гвардейский Братиславский Краснознаменный полк истребителей-бомбардировщиков (Вознесенск, Николаевская область, Украинская ССР)
 827-й отдельный разведывательный авиационный полк (1 аэ — МиГ-21Р, 2 аэ — Ил-28Р, Лиманское, Украинская ССР)
 29-й отдельный учебный авиационный полк (Бердянск, Запорожская область)
 112-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья обеспечения (Одесса, Украинская ССР)
 208-я отдельная вертолётная эскадрилья РЭБ (Буялык, Одесская область, Украинская ССР)
 43-й отдельный полк связи и РТО (Одесса, Украинская ССР)

Боевой состав на 1980 год
 119-я истребительная авиационная дивизия (Тирасполь, Молдавская ССР)
 86-й гвардейский Борисовский Краснознаменный истребительный ордена Суворова авиационный полк (МиГ-21бис, Маркулешты, Молдавская ССР)
 684-й гвардейский истребительный авиационный полк (МиГ-23М, Тирасполь, Молдавская ССР)
 161-й гвардейский истребительный авиационный полк (МиГ-21, Лиманское, Одесская область)
 642 гвардейский Братиславский Краснознаменный полк истребителей-бомбардировщиков (МиГ-27 М (Д), Вознесенск, Николаевская область, Украинская ССР)
 827-й отдельный разведывательный авиационный полк (МиГ-21Р, Су-17М4Р с 1981 года, Лиманское, Украинская ССР)
 29-й отдельный учебный авиационный полк (Бердянск, Запорожская область)
 112-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья обеспечения (Одесса, Украинская ССР)
 208-я отдельная вертолётная эскадрилья РЭБ (Буялык, Одесская область, Украинская ССР)
 43-й отдельный полк связи и РТО (Одесса, Украинская ССР)

В 1983 году в 5-й ВА был сформирован 90-й отдельный штурмовой авиационный полк (Арциз, Украинская ССР)
В 1989 году выведен из состава 5-й ВА в связи с убытием в Афганистан.
В 1984 году в составе 5-й ВА сформирована 153-я отдельная смешанная эскадрилья. (Одесса, Украинская ССР).
В декабре 1989 года из состава 5-й ВА выведена 119-я истребительная авиационная дивизия (Тирасполь, Молдавская ССР) передана в Краснознаменный Черноморский флот

Боевой состав на 1990 год
 642 гвардейский Братиславский Краснознаменный полк истребителей-бомбардировщиков (МиГ-29, Вознесенск, Николаевская область, Украинская ССР)
 827-я отдельный разведывательный авиационный полк (Су-17М4Р, Лиманское, Украинская ССР)
 29-й отдельный учебный авиационный полк (Су-24, Бердянск, Запорожская область)
 112-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья обеспечения (Одесса, Украинская ССР)
 153-я отдельная смешанная эскадрилья. (Одесса, Украинская ССР).
 208-я отдельная вертолётная эскадрилья РЭБ (Буялык, Одесская область, Украинская ССР)
 43-й отдельный полк связи и РТО (Одесса, Украинская ССР)

Изменения боевого состава на сентябрь 1990 года
 642-й гвардейский апиб переименован в 642-й гвардейский иап (Вознесенск, Николаевская область, Украинская ССР);
 расформирован 29-й отдельный учебный авиационный полк (Бердянск, Запорожская область);
 из состава ВВС ЮГВ выведен 5-й гвардейский истребительный полк, полк расформирован, лётный состав передан 642-му гвардейскому иап (Вознесенск, Николаевская область, Украинская ССР);
 из состава ВВС ЮГВ выведена и передана в состав 5-й воздушной армии 294-я отдельная вертолётная эскадрилья РЭБ, место дислокации — Тирасполь (Тирасполь, Молдавская ССР)

Вооружение 
Их действия должна была поддерживать 5-я воздушная армия. Четыре авиационных корпуса (1-й бомбардировочный, 1-й штурмовой, 4-й и 7-й истребительные), 312-я ночная легкобомбардировочная авиадивизия и 511-й отдельный разведывательный авиаполк воздушной армии на 1 января 1944 года имели 702 исправных самолета.

Принадлежность 
С момента образования армия входила в состав Северо-Кавказского фронта, поддерживала сухопутные войска в Битве за Кавказ. 5 сентября включена в состав Закавказского фронта (второго формирования), 4 февраля 1943 года переподчинена командованию Северо-Кавказского фронта (второго формирования).

24 апреля 1943 года выведена в резерв Ставки ВГК, включена в состав войск Степного военного округа (с 9 июля Степной фронт, с 20 октября 2-й Украинский фронт).

Командный состав

Командующие армией 
 Генерал-лейтенант, с 25 марта 1944 генерал-полковник авиации Горюнов, Сергей Кондратьевич (3 июня 1942 — 05.1946);
 Генерал-полковник авиации Рубанов, Степан Ульянович 05.1946 — 09.1947
 Генерал-майор авиации Попов, Дмитрий Дмитриевич 09.1947 — 11.1949
 Генерал-лейтенант авиации Галунов, Дмитрий Павлович 11.1949 — 12.1950
 Генерал-лейтенант авиации Кондратюк, Даниил Фёдорович 12.1950 — 03.1952
 Генерал-полковник авиации Сиднев, Борис Арсеньевич 03.1952 — 04.1961
 Генерал-лейтенант авиации Данкевич, Павел Борисович 04.1961 — 08.1961
 Генерал-лейтенант авиации Кутахов, Павел Степанович, 08.1961 — 07.1967
 Генерал-лейтенант авиации Алексенко, Владимир Аврамович 10.1967 — 06.1974
 Генерал-лейтенант авиации Трофимов, Игорь Сергеевич 07.1974 — 04.1977
 Генерал-лейтенант авиации Шмагин, Владимир Михайлович 04.1977 — 12.1979
 Генерал-лейтенант авиации Бирюков, Алексей Александрович 12.1979 — 03.1985
 Генерал-лейтенант авиации Шапошников Евгений Иванович 03.1985 — 06.1987
 Генерал-лейтенант авиации Васильев, Анатолий Андреевич 07.1989 — 01.1991
 Генерал-лейтенант авиации Липатов, Михаил Иванович 01.1991 — 08.1991
 Генерал-майор авиации Стрельников, Виктор Иванович 08.1991 — 01.1992

Начальники штаба 
 генерал-майор авиации С. П. Синяков (3 июня 1942 — 1 июля 1943);
 генерал-майор авиации Н. Г. Селезнёв (1 июля 1943 — до конца войны).

Заместители командующего по политической части 
 бригадный комиссар, с 5 декабря 1942 полковник авиации А. П. Грубич (3 июня 1942 — 14 апреля 1943);
 генерал-майор авиации В. И. Алексеев (14 апреля 1943 — 18 января 1944);
 полковник, со 20 апреля 1944 года генерал-майор авиации В. И. Смирнов (18 января 1944 — до конца войны).

Боевые действия 
В ходе Битвы за Кавказ армия поддерживала боевые действия войск Северо-Кавказского фронта и кораблей Черноморского флота. В апреле 1943 года во взаимодействии с 4-й воздушной армией и авиацией Черноморского флота участвовала в воздушных сражениях на Кубани. В последующем в составе Степного (с 20 октября 1943 — 2-й Украинский) фронта участвовала в Белгородско-Харьковской операции, Битве за Днепр, в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, Дебреценской, Будапештской, Венской, Банска-Быстрицкой и Пражской наступательных операциях.

Награды 
5 февраля 1944 года за боевые отличия, стойкость и массовый героизм личного состава, проявленные в Курской битве и в сражениях на Правобережной Украине, приказом Верховного Главнокомандующего были преобразованы: 1-й штурмовой авиакорпус (командир генерал-лейтенант авиации В. Г. Рязанов) — в 1-й гвардейский; 1-й бомбардировочный авиакорпус (генерал-майор авиации И. С. Полбин) — во 2-й гвардейский бомбардировочный; [148] 266-я штурмовая авиадивизия (полковник Ф. Г. Родякин) — в 8-ю гвардейскую штурмовую; 66, 673 и 735-й штурмовые авиаполки этой дивизии (майор Ф. В. Круглов, подполковники А. П. Матиков и С. Е. Володин) — в 140, 142 и 143-й гвардейские; 292-я штурмовая авиадивизия (генерал-майор авиации Ф. А. Агальцов) — в 9-ю гвардейскую; 667, 800 и 820-й полки этой дивизии (подполковники Д. К. Рымшин, П. М. Шишкин и Г. У. Чернецов) — в 141, 144 и 155-й гвардейские; 203-я истребительная авиадивизия (генерал-майор авиации К. Г. Баранчук) — в 12-ю гвардейскую; 247, 270 и 516-й полки этой дивизии (подполковник Я. Н. Кутихин, Герой Советского Союза подполковник В. А. Меркушев, майор А. И. Мочалин) — в 156, 152 и 153-й гвардейские; 293-я бомбардировочная авиадивизия (полковник Г. В. Грибакин) — в 8-ю гвардейскую; 780, 804 и 854-й полки этой дивизии (подполковник Ф. Д. Лушаев, майор А. М. Семёнов и подполковник Л. А. Новиков) —в 160, 161 и 162-й гвардейские.

Всего за годы войны 5-я ВА совершила около 180 тысяч самолёто-вылетов. За боевые отличия 26 частей и соединений преобразованы в гвардейские, многие награждены орденами и удостоены почётных наименований. Свыше 16 тысяч воинов армии награждены орденами и медалями, 139 лётчикам и штурманам присвоено звание Героя Советского Союза, а Н. Д. Гулаев, К. А. Евстигнеев, С. Д. Луганский, Г. А. Речкалов удостоены этого звания дважды.

Отличившиеся воины

Герой Советского Союза, полный кавалер ордена Славы 
    Герой Советского Союза и полный кавалер ордена Славы Иван Григорьевич Драченко старший лётчик 140-го гвардейского штурмового авиационного полка (8-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 1-й Гвардейский Штурмовой Авиационный Корпус 5-я воздушная армия. Представление на звание Героя было написано в августе 1944 года, к этому времени полк уже находился в составе 2-й Воздушной Армии
Он единственный лётчик в Военно-Воздушных Силах, который удостоен таких высоких государственных наград.

Трижды Герои Советского Союза 
  Кожедуб Иван Никитович
  Покрышкин Александр Иванович

Кавалеры ордена Славы трёх степеней. 
 Васильев, Алексей Афанасьевич, старший сержант, воздушный стрелок-радист 511-го отдельного разведывательного авиационного полка.
 Герасимов, Михаил Кузьмич, гвардии старшина, воздушный стрелок 90-го гвардейского штурмового авиационного полка 4-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии.
 Демьянов, Иван Никитович , гвардии старшина, летчик 92 гвардейского штурмового авиационного полка 4 гвардейской штурмовой авиационной дивизии.
 Макаров, Пётр Георгиевич, старший сержант, воздушный стрелок-радист 511-го отдельного разведывательного авиационного полка.
 Шабанов, Владимир Макарович, гвардии старшина, старший воздушный стрелок 187 гвардейского штурмового авиационного полка 12 гвардейской штурмовой авиационной дивизии.

Примечания

Литература 
 Давтян С. М. Пятая воздушная. — : Воениздат, 1990

Ссылки 

 5ВА
 Милитера, Военные мемуары
 Майкл Хольм. 5-я воздушная армия

Военно-воздушные силы СССР
Воздушные армии СССР во время Великой Отечественной войны
Воздушные армии СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1992 году
Участники Курской битвы
Воинские части и формирования — участники битвы за Кавказ
Участники битвы за Днепр
Участники Пражской операции
Участники Краснодарской наступательной операции
Участники Ясско-Кишинёвской операции
Северо-Кавказский фронт